Die Fußball-Bezirksklasse Cottbus 1952/53 war die erste Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Cottbus des Deutschen Fußball-Verbandes. Mit der Gründung der Bezirke anstelle der Bundesländer gab es auch im Fußball eine Änderung des Ligasystems, so dass die Bezirksligen die ehemaligen Landesklassen ersetzten. Die diesjährige Bezirksklasse Cottbus wurde im Rundenturnier mit zwölf Mannschaften ausgetragen. Die BSG Aktivist Brieske-Ost setzte sich mit zwei Punkten vor der BSG Aktivist Laubusch durch und wurde Bezirksmeister. Dadurch qualifizierte sich der Verein für die Aufstiegsrunde zur DDR-Fußball-Liga, bei der sich Brieske nicht durchsetzten konnte. Am Saisonende mussten die BSG Fortschritt Cottbus, die BSG Einheit Forst und die BSG Chemie Döbern absteigen, im Gegenzug stiegen die BSG Chemie Weißwasser-West und die BSG Motor Finsterwalde-Süd auf.

Teilnehmer 
Für die erste Austragung der Fußball-Bezirksliga Cottbus 1952/53 qualifizierten sich folgende Mannschaften:

 die Absteiger aus dem Bezirk Cottbus der DDR-Fußball-Liga 1951/52:
 BSG Lokomotive Cottbus
 BSG Fortschritt Cottbus

 die Teilnehmer an der Fußball-Landesklasse Brandenburg 1951/52 aus dem Bezirk Cottbus:
 BSG Aktivist Welzow
 BSG Chemie Schwarzheide
 BSG Fortschritt Forst
 BSG Fortschritt Guben
 BSG Aktivist Brieske-Ost (auch BSG Aktivist Senftenberg)
 BSG Einheit Forst (ehemals SG Süden Forst)

 der Aufsteiger aus den Bezirksklassen:
 BSG Aktivist Laubusch
 BSG Aktivist Lauchhammer-Ost
 BSG Chemie Döbern
 BSG Lok/Bau-Union Cottbus

Abschlusstabelle 

|}

Quellen 
 Fußball-Bezirksliga Cottbus 1952/53 bei spitzerwinkel.de
 Fußball-Bezirksliga Cottbus 1952/53 bei vfl-nauen.de

Fußball-Bezirksliga Cottbus
Fußballsaison 1952/53